Катунино — название населённых пунктов в России:

 Катунино — посёлок в Приморском районе Архангельской области.
 Катунино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Катунино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Катунино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Катунино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Катунино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Катунино — деревня в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Катунино — деревня в Угличском районе Ярославской области.